Erban ist der Familienname folgender Personen:

 Evžen Erban (1912–1994), tschechoslowakischer Politiker
 Friedrich Erban (1914–1963), österreichischer Filmproduktionsleiter